Georges Michel peut désigner :
 Georges Michel (1763-1843), un artiste peintre français ;
 Georges Michel (1844-1900), un économiste français, auteur d'un Éloge de Vauban ;
 Michel Georges-Michel (1883-1985), un peintre et homme de lettres français ;
 Georges Michel (1890-1960), un vainqueur de la Traversée de Paris et le premier français à traverser la Manche ;
 Georges Michel (1898-1986), un joueur de football belge ;
 Georges Michel (1926-2011), un romancier, auteur dramatique et metteur en scène ;
 Georges Michel (1946-2022), un joueur de rugby à XV français.

Voir aussi 
 Michel Georges (1959-), un biologiste et médecin vétérinaire belge, professeur à l'université de Liège